Fuego o ¡Fuego! es el nombre de varias películas:

¡Fuego! (película de 1901), cortometraje británico dirigido por James Williamson.
Fuego (película de 1964), película hispanoestadounidense dirigida por Julio Coll y Luis García.
Fuego (película de 1969), película argentina dirigida por Armando Bó.
¡Fuego! (película de 1991), película maliense dirigida por Adama Drabo.
Fuego (película de 1996), película india dirigida por Deepa Mehta.
Fuego (película de 2007), película estadounidense dirigida por Damian Chapa.
Fuego (película de 2008), película estadounidense dirigida por Guillermo Arriaga Jordán.
Fuego (película de 2014), película española dirigida por Luis Marías.